Albufeira (gemeente)
 Albufeira (freguesia)